Титул захищала Іга Швйонтек, але їй не вдалося зробити цього — вона програла в чвертьфіналі Марії Саккарі.

На право називатися першою ракеткою світу перед турніром претендували Ешлі Барті та Наомі Осака. Осака могла обійти Барті, якщо б добралася до фіналу, за умови, коли Барті не зуміла б дістатися фіналу сама. Однак, Осака знялася перед матчем другого кола, тож Барті зберегла за собою перший рядок рейтингу.

Серена Вільямс мала можливість  виграти 24 мейджор і зрівняти за цим показником з Маргарет Корт. Крім того вона могла завершити четвертий Великий шолом за кар'єру, однак вона поступилася в четвертому колі представгиці Казахстану Олені Рибакіній.  Анджелік Кербер могла завершити  Великий шолом за кар'єру, але поступилася в першому колі Ангеліні Калініній.

Турнір виграла несіяна чешка Барбора Крейчикова, здолавши в фіналі росіянку Анастасію Павлюченкову.

Успіхи та невдачі українок 
Україну в турнірі представляли Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катерина Козлова, Ангеліна Калініна та Катаріна Завацька. Світоліна та Костюк відібралися завдяки рейтингу, Козлова — завдяки захищеному рейтингу. Калініна та Завацька зуміли відібратися з кваліфікації. Всього у кваліфікаційних змаганнях грало п'ять українських тенісисток, але Катерина Бондаренко та Дарія Снігур програли в першому колі, а Леся Цуренко виграла першу гру, проте знялася перед другим колом.

У першому колі Калініна перемогла Анджелік Кербер з Німеччини, Козлова поступилася представниці Австралії Айлі Том'янович, Костюк здолала іспанку Гарбінє Мугурусу, Завацька поступилася Марії Саккарі з Греції, а Світоліна переграла Осеан Бабель із Франції.

У другому колі Калініна зазнала поразки від американки Деніелл Коллінз, Світоліна виграла у американки Енн Лі, а Костюк здолала китаянку Чжен Сайсай.

У третьому колі Світоліна поступилася чешці Барборі Крейчиковій, а Костюк перемогла росіянку Варвару Грачову.

У четвертому колі Костюк програла Ізі Швйонтек із Польщі.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Рейтинг
Наступні тенісистки сіяні. Посів відбувався на основі рейтингу за 24 травня 2021. Рейтинг та очки відповідають 31 травня.

Інформація про інших учасниць

Вайлдкарди
Наступні тенісистки отримали особисте запрошення.

Захищений рейтинг

Відібралися

Щасливі лузерки

Знялися

Посилання

Зовнішні посилання 

Women's Singles
French Open - Women's Singles